31-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.

 31-я армия (СССР)
 31-я ракетная армия
 31-я армия (Япония)